Montebelense – abitanti di Monte Belo do Sul
Montebelense – abitanti di São Luís de Montes Belos